To tylko seks (Friends with Benefits, 2011) – amerykański serial telewizyjny stworzony przez Scotta Neustadtera i Michaela H. Webera, nadawany przez stację NBC od 5 sierpnia 2011 roku. W Polsce nadawany jest na kanale Fox Polska od 2 lipca 2012 roku.

Fabuła 
Serial opowiada o grupie przyjaciół mieszkających w Chicago, którzy poszukują swojej „drugiej połówki”.

Obsada 
 Ryan Hansen jako Ben Lewis
 Danneel Ackles jako Sara Maxwell 
 Jessica Lucas jako Riley Elliot
 Zach Cregger jako Aaron Greenway 
 André Holland jako Julian „Fitz” Fitzgerald

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona
 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2011
Seriale telewizyjne zakończone w 2011
Programy telewizji NBC
Seriale wytwórni 20th Century Fox Television